Fritz Esser ist der Name folgender Personen:
* Fritz Esser (Politiker, 1886) (1886–1961), deutscher Politiker (SPD, USPD, KPD), Reichstagsabgeordneter
 Fritz Esser (Politiker, 1914) (1914–1978), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter
 Fritz Esser (Skispringer) (* vor 1979), österreichischer Skispringer

Siehe auch:
 Friedrich Esser